

Geografia
 Borgo Marinari – zona di Napoli

Persone
 Attilio Marinari (1923-2000) – critico letterario e insegnante italiano
 Dora Tomasone Marinari (1931-2013) – traduttrice e docente italiana
 Onorio Marinari (1627-1715) – pittore italiano
 Romolo Marinari (1903 – ...) – allenatore di calcio e calciatore italiano

Pagine correlate
Marinaro